Колуса:

 Колуса (город) — центр округа Колуса (Калифорния).
 Колуса (округ) — округ в штате Калифорния.
 Колуса (аэропорт) — аэропорт в округе Колуса.
 Колуса (Иллинойс) — невключённая территория в штате Иллинойс.
 Колуса (заповедник) — заповедник в Калифорнии.
 Колуса (индейская резервация)

См. также 

 Колуса-Ранчерия — невключённая территория в округе Колуса.